Ел Ачотал има више значења:

 Ел Ачотал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ачотал (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ачотал (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ачотал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику